Les élections législatives slovaques de 1998 () se tiennent le vendredi  et le samedi , afin d'élire les  de la  du Conseil national de la République slovaque, pour un mandat de quatre ans.

1998
Slovaquie
1998 en Slovaquie
Politique en septembre 1998